Джордж Брантон Фрэйзер (, 1831 — 1 декабря 1905, Уормит) — шотландский шахматист и шахматный журналист. Чемпион Шотландии 1898 г. Участник международного турнира в Данди 1867 г.

С 1862 г. редактировал шахматный отдел в газете «Dundee Courier and Argus».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Дж. Б. Фрэйзера в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Б. Фрэйзера на сайте 365Chess

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Шотландии
Шахматисты XIX века
Умершие в Файфе
Шахматные журналисты